Paul W.S. Anderson (1965), een Brits regisseur, producent en scenarioschrijver
 Paul Thomas Anderson (1970), een Amerikaans filmregisseur en scenarioschrijver
 Paul Anderson (acteur) (1978), een Britse acteur
 Paul Anderson (voetballer) (1988), een Engels voetballer